Ремзаводская улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Евгена Онацкого (ранее 2-й переулок Пархоменко).

Примыкают улицы Степана Разина, Каштановая, Владимира Глинского (ранее 1-й переулок Пархоменко).

История 
Улица начала застраиваться в 1950-е годы поблизости к заводу «Октябрьский молот».

7 сентября 1987 года Продольная улица переименована на улица Фёдора Гончарова — в честь участника Гражданской войны, уроженца Черниговщины Фёдора Васильевича Гончарова, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 278.

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь расположенного поблизости ремонтно-механического завода «Октябрьский молот», согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Непарная сторона улицы занята усадебной застройкой и нежилой застройкой (автотранспортные предприятия), парная — малоэтажной жилой застройкой, что в проулке на участке между улицами Степана Разина и Каштановая. Конец улицы — усадебная застройка (относится к примыкающим улицам). 

Учреждения: 
 дом № 7 — «Черниговгаз» 
 дом № 11 — «Черниговгаз»

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 608 ПАРХОМЕНКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова